El término hormiguero espalda negra puede referirse a:

 hormiguero espalda negra, el nombre común del ave Thamnophilus melanonotus en Venezuela;

 hormiguero espalda negra, el nombre común del ave Thamnophilus multistriatus también en Venezuela.